Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Anastasija Rodionova e Elena Vesnina che hanno battuto in finale Līga Dekmeijere e Ashley Harkleroad 6-7(4), 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Marion Bartoli /  María Emilia Salerni (semifinali)
 Jelena Kostanić /  Michaela Paštiková (semifinali)

 Sandra Klösel /  Julia Schruff (primo turno)
 Līga Dekmeijere /  Ashley Harkleroad (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2005